Christopher Alexander ou Chris Alexander peut désigner :
 Christopher Alexander (1936-2022),  anthropologue et architecte anglais ;
 Chris Alexander (1968-), homme politique canadien.